De Zwitserse voetbalbeker 1993/94 (Duits: Schweizer Cup 1993/94) was de 69ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 13 augustus 1993 en eindigde met de finale op 15 mei 1994 in het Wankdorf Stadion in Bern. Grasshopper-Club Zürich won de beker voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis door FC Schaffhausen in de finale met 4-0 te verslaan.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1993/94
Zwitsers voetbalelftal in 1993
Zwitsers voetbalelftal in 1994

1994
Bekervoetbal 1993/94